{| class="infobox" style=""
|align="center" style="background: lightgreen"| Снукерныетурниры
|-
|align="center" style="background: lightgreen"| Players Tour Championship
|-
|align="center"| Шеффилд, Англия
|-
|align="center"| 14—16 августа 2010
|-
|align="center"| Академия снукера
|-
| Призовой фонд — £ 50 000
|-
| Победитель — £ 10 000
|-
| Высший брейк — 140 Рори Маклауд
|-
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align="center" style="background: lightgreen"| Финальный матч
|-
| Победитель — Барри Пинчес|-
| Финалист — Ронни О'Салливан
|-
|}Players Tour Championship 2010/2011 — Этап 4 (официальное название Star Xing Pai Players Tour Championship 2010/2011 — Этап 4 по названию спонсора) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 14 по 16 августа 2010 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия. На турнир заявился 171 игрок, среди них 91 профессионал из мэйн-тура.

Победителем стал Барри Пинчес, переигравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 4:3.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 
Чемпион: £ 10 000 (2000 очков) 
Финалист: £ 5 000 (1600 очков) 
Полуфиналисты: £ 2 500 (1280 очков) 
Четвертьфиналисты: £ 1 500 (1000 очков) 
Участники 1/8: £ 1 000 (760 очков) 
Участники 1/16: £ 600 (560 очков) 
Участники 1/32: £ 200 (360 очков)

Призовой фонд: £ 50 000.

 Результаты 

 Все матчи турнира играются до 4-х побед'''''.

Предварительная квалификация 
Состоялась 25 июля в Шеффилде.

Раунд 1

Раунд 2

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури брейки 

 140 Рори Маклауд
 137, 109, 104 Марко Фу
 136, 116, 113, 108 Ронни О'Салливан
 135 Джо Перри
 134, 105 Барри Пинчес
 129 Марк Селби
 129, 124 Энди Хикс
 128, 125 Лю Сун
 124, 109 Мэттью Стивенс
 124, 107 Марк Дэвис

 121 Стюарт Петтман
 119 Джерард Грин
 116 Барри Хокинс
 113 Джейми Уокер
 113, 111 Тони Драго
 110, 105 Эльфи Бёрден
 109 Майкл Холт
 108 Дэниел Уэллс
 107 Дэвид Гилберт
 106 Доминик Дэйл

 104 Грэм Дотт
 103 Крис Норбери
 102 Иэн Гловер
 102 Стивен Магуайр
 102 Стивен Ли
 101 Сяо Годун
 100 Джейми О’Нилл
 100 Мэттью Селт
 100 Роберт Милкинс

Примечания

Ссылки 
 Результаты матчей РТС-4 на top-snooker

Players Tour Championship
2010 год в снукере